Claude Brossette (1671-1743), avocat et homme de lettres français.
 Nicolas Brossette (1980-), scénariste et réalisateur français.
Patronyme français
Gilbert Brossette a été le patron de la célèbre entreprise Brossette de salle de bain. Marié à Alyette Brossette ont eu trois enfants ensemble.